Maltas kommuner (engelska: local councils eller localities, maltesiska: Il-Kunsilli Lokali) är 68 stycken, efter en indelning som gjordes 1993.  Malta är även indelat i sex regioner som sedan en lagändring 2019 har regional councils/kunsilli Reġjonali (regionråd).

Lista över Maltas kommuner

Källor

Externa länkar 
Local Government Divisions webbplats

Maltas geografi
Kommuner efter land